Бохуњице могу бити:

 Бохуњице (Илава), насељено мјесто у округу Илава, Тренчински крај, Словачка Република
 Бохуњице (Љевице), насељено мјесто у округу Љевице, Њитрански крај, Словачка Република
 Бохуњице (Прахатице), насељено мјесто у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република

или

 Јасловске Бохуњице, насељено мјесто у округу Трнава, Трнавски крај, Словачка Република